Brouwerij Sierens (Bellem), een voormalige brouwerij te Bellem.
 Brouwerij Sierens (Wingene), een voormalige brouwerij te Wingene.